Акинин — русская фамилия. Известные носители:

 Акинин, Владимир Петрович — Герой Социалистического Труда (1986).
 Акинин, Вячеслав Васильевич (род. 1959) — российский петролог, член-корреспондент РАН (2019).
 Акинин, Константин Юрьевич — украинский футболист. 

 Акинина, Людмила Алексеевна (1944—2017) — советская и российская актриса, артистка Владимирского областного академического театра драмы (c 1971), заслуженная артистка РСФСР (1980).